Le retour à la terre est le titre d'une chanson de Plume Latraverse parue sur À deux faces en 1976.
 Le retour à la terre est le titre d'une chanson des Fatals Picards
 Le Retour à la terre  est le titre d'une série de bande dessinée humoristique.
 Retour à la terre, un titre de bande dessinée de la série Histoires courtes de Bobo
 Le Retour à la terre est un documentaire québécois de Pierre Perrault.
 Retour à la terre est le titre d'un court métrage perdu de Jacques Tati.
 Le retour à la terre est un mouvement d'agrarisme initié dans les années 1930 sous l'influence du clergé catholique.